Rodrigo Rodríguez puede referirse a:

Rodrigo Rodríguez (Argentina, 29 de agosto de 1978), un compositor, maestro e intérprete de shakuhachi hispano argentino.
Rodrigo Rodríguez Álvarez, político y sindicalista español, procurador en las  Cortes Españolas durante la primera  legislatura del período franquista.
Rodrigo Rodríguez Comos (Llanes, Asturias, 28 de abril de 1935), que firmaba como Comos, es un historietista español.
Rodrigo Rodríguez (n. 7 de junio de 1972), humorista argentino, conocido popularmente como "Rodrigo Vagoneta". 
Rodrigo Rodríguez de Girón (s.XII-XIII), conde que ostentó las tenencias Saldaña y Carrión y fue señor del pueblo y Castillo de Agüero y de la Villa de Madrid.
Rodrigo Rodríguez Osorio (m. después de 1273), ricohombre leonés y miembro del linaje de los Flaínez, fue hijo de Rodrigo Osorio y de su esposa Elvira Fernández.
Rodrigo Rodríguez Rodríguez, jugador de ajedrez español que alcanzó la categoría de maestro nacional.